Alfred Angot – meteorologo francese
 Christine Angot – scrittrice francese
 Robert Angot – poeta e scrittore francese